Sierra de Enmedio puede hacer referencia a: 

 La Sierra de Enmedio de la provincia de Cádiz, España; 
 La Sierra de Enmedio de la provincia de Málaga, España.
 La Sierra de Enmedio de la provincia de Murcia, España.
 La Sierra de Enmedio del municipio de Mina, Nuevo León, México.